Бали:

 Бали — остров в Малайским архипелаге.
 Бали — пролив между островами Бали и Ява.
 Бали — море в Тихом океане.
 Бали — глубоководная впадина на дне моря Бали.
 Бали — провинция в Индонезии.
 Бали — в индуизме владыка подземного мира, царь дайтьев.
 Бали — город и коммуна в Северо-Западном регионе Камеруна, входит в состав департамента Мезам.
 Бали — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос.
 Бали-Барат — национальный парк на севере острова Бали, Индонезия.
 Бали — курортный город в западной части острова Крит (между Ираклионом и Ретимно).
 Бали — адамава-убангийский народ, населяющий восточные районы Нигерии.
 Бали — адамава-убангийский язык подсемьи адамава.
 (770) Бали — астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу S и входит в состав семейства Флоры.

Персоналии 
 Бали, Слахэддин (1926—2002) — тунисский государственный деятель.
 Бали, Шандор (1923—1982) — венгерский рабочий активист.
 Бали, Шандорне (1927—2010) — венгерская диссидентка, жена Шандора Бали.

См. также 
 Балли